Kitenge peut être un nom commun ou un nom propre.

Nom commun 

 Un kitenge est un vêtement africain.

Nom propre 

 Joel Kitenge (né en 1987) est un footballeur luxembourgeois.
 Simon Kitenge est un homme politique de République démocratique du Congo.